Ачаирское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Омском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ачаир. Площадь — 23 034 га.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Население 

 Гендерный состав
Численность населения СП по данным похозяйственного учёта составляет 4 073 человек, из них мужчины — 49 %, женщины — 51 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 3531 человек мужчин — 1644, женщин — 1887	(46,6 и 53,4 % соответственно)

Состав сельского поселения

Руководство 
Глава администрации: Венера Жакуповна Иванова

Примечания 

Муниципальные образования Омского района
Сельские поселения Омской области